CSS Nashville peut faire référence à deux navires de la Marine des États confédérés d'Amérique :
le , bateau à vapeur, saisi en 1861, renommé Thomas L. Wragg et détruit en 1863 ;
le , cuirassé à vapeur construit en 1863.

Voir aussi

Navire des États confédérés